Haina ist der Name folgender Gemeinden:
 Bajos de Haina, Hafenstadt in der Dominikanischen Republik
 Haina (Kloster), Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Ortsteile:
 Hof Haina, Weiler im Ortsteil Rodheim-Bieber in der Gemeinde Biebertal im Landkreis Gießen, Hessen
 Haina (Nessetal), Ortsteil der Landgemeinde Nessetal im Landkreis Gotha, Thüringen
 Haina (Römhild), Ortsteil der Stadt Römhild im Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Haina ist der Name folgender Bauwerke:
 Haina (Königshof), Burganlage in Haina bei Gotha
 Kloster Haina, Kloster in Haina (Kloster)

Siehe auch:
 Hayna
 Heina
 Heyna